Melissa steht für: 
 Melissa, weiblicher Vorname
 Melissa, wissenschaftlicher Name der Pflanzengattung Melissen
 Melissa, lateinischer und pharmazeutischer Name der Pflanzenart Zitronenmelisse
 MELiSSA, ein Projekt der Europäischen Weltraumorganisation (ESA)
 Melissa (1966), dreiteiliger deutscher Fernsehfilm
 Melissa (Album), Debütalbum der dänischen Heavy-Metal-Band Mercyful Fate
 Melissa (Computervirus), seit März 1999 existierendes Computervirus
 Melissa (Kalabrien), Ort in Italien
 Melissa (Musical), Musical (1998) von Harry Schärer
 Melissa (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Melitta